Масамунэ:

 Масамунэ (1288—1328) — японский оружейник и мастер японского меча.
 Масамунэ, Гэнкэй (1899—1933) — японский ботаник.
 Масамунэ Сиро — мангака, создатель манги «Призрак в доспехах».